Владимир Богаткин:
 Богаткин, Владимир Валерианович (1922—1971) — советский художник.
 Богаткин, Владимир Владимирович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Богаткин, Владимир Владимирович (1951—2021) — советский режиссёр-документалист, оператор, фотограф.
 Богаткин, Владимир Николаевич (1903—1956) — генерал-лейтенант.